Holgersson ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Holgersson (* 1975), schwedische Badmintonspielerin
 Markus Holgersson (* 1985), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Nils Holgersson